Henríquez Ureña ist der Familienname folgender Personen:

 Max Henríquez Ureña (1885–1968), dominikanischer Schriftsteller, Gelehrter und Diplomat
 Pedro Henríquez Ureña (1884–1946), dominikanischer Schriftsteller und Philologe